Пресека — топоним.

 Пресека (Болгария) — село в Болгарии (Кырджалийская область).
 Пресека (Вишеград) — село в Боснии и Герцеговине (община Вишеград, Республика Сербская).
 Пресека (Зубин-Поток) — село в Сербии (община Зубин-Поток, Косово и Метохия).
 Пресека (Невесине) — село в Боснии и Герцеговине (община Невесине, Республика Сербская).
 Пресека (Хорватия) — община в Хорватии.